Раджойр — топоним в Бангладеш:
 Раджойр — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Раджойр — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Мадарипур. Образован в 1914 году. Административный центр — город Раджойр.